Надежда Широкова:
 Широкова, Надежда Сергеевна (род. 1938) — советский и российский историк, антиковед, кельтолог, профессор СПбГУ.
 Широкова, Надежда Степановна (род. 1939) — советская фигуристка, тренер. Примечания